Mandy steht für:

 Mandy, weiblicher Vorname, selten auch ein männlicher

Kultur:
 Mandy (Lied, 1919), Lied von Irving Berlin
 Mandy (1952), Filmdrama von Alexander Mackendrick
 Mandy (Lied, 1974), Lied von Barry Manilow
 Mandy (Album) (1988), Musikalbum von Mandy Smith
 Mandy (2018), Horror- und Fantasiefilm von Panos Cosmatos
 M.A.N.D.Y., deutsches DJ- und Produzenten-Duo

Personen:
 Angelica Mandy (* 1992), britische Schauspielerin
 Iván Mándy (1918–1995), ungarischer Schriftsteller

Siehe auch
 Mandi (Begriffsklärung)